El término Gallardo puede hacer referencia a:

Apellido 
 Gallardo (apellido), apellido castellanizado de origen francés "Gaillard";

Geografía 
 Gallardo (Granma), localidad cubana en la provincia de Granma;
 Gallardo (La Vega), localidad dominicana en la provincia de La Vega;
 Cerro Gallardo, cono volcánico en la provincia de Almería;
 Isla Gallardo, en la XI Región de Aisén;
 Los Gallardos, municipio español en la provincia de Almería;
 Lo Gallardo, localidad chilena en la provincia de San Antonio;

Otros usos 
 Avenida Gallardo, nombre de varias arterias viales.
 Casa Gallardo, edificio madrileño frente a la Plaza de España;
 Gallardo (1754), navío de línea de la Real Armada Española;
 Grupo Gallardo, consorcio empresarial español;
  La Gallarda, forma musical y danza renacentista originaria de Europa.